Singewald ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Singewald (1926–2016), Chemiker, 1952–1966 Bergwerksdirektor in Neuhof-Ellers, Erfinder der elektrostatischen Salz-Trennungsanlage (ESTA), später Professor und Vorstand der Kali und Salz AG, Kassel
 Gerhard Singewald, deutscher Fußballspieler 
 Max Singewald (* 1933), österreichischer Eishockeyspieler 
 Tamara Singewald (* 1992), österreichische Schwimmerin